Cabeza del Buey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabeza del Buey (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Cabeza del Buey (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar